

Persone

Santi e beati 
 Sant'Attone – vescovo di Pistoia
 Sant'Attone di Tordino, abate 
 Beato Attone da Camerino, religioso (spesso confuso col precedente)

Vescovi 
Attone, vescovo di Brescia nel X secolo
Attone, arcivescovo di Milano dell'XI secolo
Attone, vescovo di Novara del IX secolo
Attone, vescovo di Vercelli del IX secolo
Attone, vescovo di parte della diocesi dei Marsi e poi vescovo di Chieti dell'XI secolo
Attone, Vescovo di Bobbio dell'XI secolo

Altre persone
Attone di Guiberto o di Viberto, conte di Lecco del X secolo

Altro
Attone, torrente in Umbria